Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Delaware.

Oameni
Delaware